Bruzit ist:

 ein Gewässer in Albanien, siehe Bruzit (Fluss)
 die falsche Schreibweise des Minerals Brucit in Kreuzworträtseln